RT se poate referi la:

 Russia Today
 Windows RT, Windows 8 pentru procesoare de tip ARM

Rachete balistice 
 RT-2
 RT-2PM Topol
 RT-21M Pioner
 RT-2UTTH Topol M